Асенов — фамилия. Известные носители:

 Асенов, Арман (род. 1972) — казахстанский актёр, продюсер.
 Асенов, Даниел (род. 1997) — болгарский боксёр.